Alguersuari ist der Familienname folgender Personen:

 Jaime Alguersuari senior (Jaime Alguersuari Tortajada; * 1950), spanischer Motorradrennfahrer 
 Jaime Alguersuari (Jaime Víctor Alguersuari Escudero; * 1990), spanischer Automobilrennfahrer und DJ